Сало́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 125 км на схід від Парижа, 45 км на південний захід від Шалон-ан-Шампань, 39 км на північ від Труа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 66 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 154,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Салон на сайті французького Національного інституту географії
 Салон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Салон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Салон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Салон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Об

Примітки 

Муніципалітети департаменту Об